Denumirea de Elovdol se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Elovdol, un sat în comuna Zemen, regiunea Pernik;
 Elovdol, un sat în comuna Botevgrad, regiunea Sofia.